Брагін Ахать Хафізович (також — Алік Грек; † 1995) — донецький кримінальний авторитет, бізнесмен, колишній президент футбольного клубу «Шахтар».
 Брагін Володимир Григорович (* 1896 — † 1972) — письменник і драматург.

Див. також 
 Брагін — селище міського типу в Гомельській області Білорусі